Пьерпонт, Пирпонт, Пиррпонт (, ) — английская фамилия. Известные носители:

 Пьерпонт, Джеймс (1659—1714) — священник, педагог, считается одним из основателей Йельского университета.
 Пьерпонт, Эдвардс (1817—1892) — американский юрист, государственный деятель и дипломат

См. также 
 Пьерпон